Kan puede referirse a:
 Kan (también escrito khan o jan), título turco-mongol para referirse al máximo dirigente. Entre los kanes más conocidos se encuentran Gengis Kan y Kublai Kan.
 Río Kan, río de Rusia, afluente del Yeniséi.
 Naoto Kan (n. 1946), político japonés, primer ministro entre 2010 y 2011.
 Aeropuerto Internacional de Kano Mallam Aminu (Nigeria), cuyo código IATA es KAN.
 Kan, abreviatura de la Corporación de Radiodifusión Israelí.
 Es uno de los nombres comunes que dan en México a la planta Cucurbita ficifolia.